Primera División 1968 (Argentinië)
 Primera División 1968 (Chili)
 Primera División 1968 (Venezuela)